Glenview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glenview (Illinois)
Glenview (Kentucky)